

Titres 
 président
 président élu
 président en exercice
 vice-président

En politique 
Président de la République

 Président de commune, chef de l'exécutif d'une commune dans les cantons de Neuchâtel et du Valais en Suisse.

En économie 
 Président du conseil d'administration d'une société anonyme : dirigeant qui préside le conseil d'administration.
 Président-directeur général (ou PDG) : combinaison du président du conseil d'administration et du directeur général dans certaines sociétés françaises.

Œuvres 

 Président, film soviétique de 1964 ;
 Président, film français réalisé par Lionel Delplanque en 2006 ;
 Président ? Vous avez dit président ? (My Fellow Americans), comédie américaine réalisée par Peter Segal en 1996 ;
 Présidents, film français réalisé par Anne Fontaine sorti en 2021 ;
 voir aussi : .

Alimentation et gastronomie 
 Président est une marque de fromages.
 Le Président est un gâteau au chocolat.

Jeu 
 Le Président est un jeu de cartes connu aussi sous le nom de trou du cul.

Botanique 
 Le Président : séquoia géant situé dans le Parc national de Sequoia, en Californie (États-Unis).

Autre 

 President : paquebot transatlantique britannique lancé en 1840.
 Nissan Président : voiture de luxe.
 Un président ne devrait pas dire ça..., livre consacré aux cinq années d'entretiens privés de deux journalistes avec le président de la République française François Hollande.